Dividida em várias etapas, a edição 1966 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 3ª edição do torneio foi vencido pelo time do São Paulo Athletic Club.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1966 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1966
1966 no rugby